Тетин:
 Тетин (городище) — городище в Чехии
  — замок близ деревни Тетин (Чехия)
  — деревня в Чехии (район Бероун)
 Тётин — японские фонари